Уорън може да се отнася за:
 Хора
 Джони Уорън (1943 – 2004), австралийски футболист
 Елизабет Уорън (р. 1949), австралийски футболист
 Робин Уорън (р. 1937), австралийски лекар
 Робърт Пен Уорън (1905 – 1989), американски писател

 Селища в Съединените щати
 Уорън (Мичиган)
 Уорън (Охайо)
 Уорън (Пенсилвания)

 Окръзи в Съединените щати
 Уорън (окръг, Айова)
 Уорън (окръг, Джорджия)
 Уорън (окръг, Илинойс)
 Уорън (окръг, Индиана)
 Уорън (окръг, Кентъки)
 Уорън (окръг, Мисисипи)
 Уорън (окръг, Мисури)
 Уорън (окръг, Ню Джърси)
 Уорън (окръг, Ню Йорк)
 Уорън (окръг, Охайо)
 Уорън (окръг, Пенсилвания)
 Уорън (окръг, Северна Каролина)
 Уорън (окръг, Тенеси)